Thái Bình (provincie), een provincie van Vietnam;
Thái Bình (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie;
Thái Bình (rivier), een rivier in het noorden van Vietnam.
 Thái Bình (thị trấn in Lạng Sơn)
 Thái Bình (Đình Lập, Lạng Sơn)
 Thái Bình (Tuyên Quang)
 Thái Bình (Hòa Bình)
 Thái Bình (Long An)
 Thái Bình (Tây Ninh)